

Persone 
Andrea Cattani – cestista italiano
Amedeo Cattani – calciatore italiano
Angelo Longanesi-Cattani, o semplicemente Longanesi – pittore e decoratore italiano
Attilio Cattani – diplomatico italiano
Diego Cattani – ex pattinatore di short track italiano
Fabrizio Cattani – cineasta italiano
Federico Cattani Amadori – cardinale italiano
Francesco Cattani da Diacceto – filosofo platonico italiano
Gabriele Cattani – astronomo italiano
Giacomo Cattani – cardinale italiano
Giordano Cattani – calciatore italiano
Giovan Battista Longanesi-Cattani, o semplicemente Longanesi – scultore, pittore e illustratore italiano
Giovanni Aceto Cattani – politico e giornalista italiano
Giuseppina Cattani – medico, ricercatrice e docente italiana
Heinz Cattani – bobbista svizzero
Leone Cattani – politico italiano
Lorenzo Cattani – atleta e attore italiano
Luigi Longanesi Cattani – militare italiano
Marta Cattani – ex cestista italiana
Oberdan Cattani – calciatore brasiliano, di ruolo portiere
Pietro Cattani – discepolo di Francesco d'Assisi
Venerio Cattani – politico italiano

Altro 
Cattani Da Casavecchia – famiglia nobiliare fiorentina
Corrado Cattani – personaggio immaginario de La piovra
PalaCattani, propr. Palasport Vincenzo Cattani – palazzo dello sport di Faenza, in Emilia-Romagna
Villa Cattani – edificio di Monza, in Lombardia
Villa Cattani Stuart – dimora storica di Pesaro, nelle Marche

Pagine correlate 
 Cattaneo